Withania är ett släkte av potatisväxter. Withania ingår i familjen potatisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Potatisväxter
Withania